Teufelskerl steht für:

 Teufelskerl, Mensch mit dem Charakter eines Draufgängers, siehe Draufgänger (Psychologie)
 Teufelskerl, Superheldenfigur, siehe Daredevil (Comic)

Filme:
 Der Teufelskerl, Fernsehtitel von Musketier mit Hieb und Stich, französisch-italienisch-rumänischer Film von Jean-Paul Rappeneau (1971)
 Ein Teufelskerl (1935), österreichischer Film von Georg Jacoby 
 Ein Teufelskerl, Alternativtitel von George bricht alle Rekorde, britischer Film von Monty Banks (1935) 
 Ein Teufelskerl (1981), australisch-neuseeländischer Film von David Hemmings

Siehe auch:
 Teufelskerle, US-amerikanischer Film von Norman Taurog (1938)